Bareia () steht für:

 der Gravis-Akzent im Altgriechischen, siehe Gravis (Typografie)
 Bareia (Hispania), eine antike Stadt der keltischen Bastetani an der Küste von Hispania
 Bareia (Gattung), eine Gattung der Schmetterlinge aus der Familie der Eulenfalter